Listl ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Listl (1893–1970), deutscher Kommunalpolitiker 
 Joseph Listl (1929–2013),  Professor, Autor und ehemaliger wissenschaftlicher Leiter des Instituts für Staatskirchenrecht der Diözesen Deutschlands